Толе би:

 Толе би — казахский общественный деятель, бий Старшего жуза, один из авторов свода законов «Жеты Жаргы», оратор и поэт.
 Толе би — улица в городе Алма-Ата, Казахстан

Населенные пункты 
 Толе би (до 2005 г. — Ленино) — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Толе би (быв. МТФ) — село в Илийском районе Алматинской области.
 Толе би (до 1992 г. — Новотроицкое) — аул в Шуском районе Жамбылской области.